Jean Aribaud (1943), haut fonctionnaire et homme politique français ;
 Jean-Luc Aribaud (1961), photographe et poète français.